Николица (Никола) (Хаджи)Македонски () е хайдутин и революционер, войвода от Кресненско-Разложкото въстание, служил и на сръбското и на турското правителство.

Биография 
Роден е във влашкото село Гопеш. След Берлинския договор при избухването на Кресненско-Разложкото въстание Николица Македонски идва в района на въстанието с чета от Западна Македония. Формира конна чета от македонски българи и доброволци от свободното Княжество с помощник Коста Николов от Тетово. Избран е за стотник, но през януари 1879 година е отстранен, заради разногласия с ръководството на въстанието.

През 1879 година и след това е на сръбска служба, за известно време се установява във Враня, където през 1879 година въоръжава четата на Мицко Кръстев преди преминаването на македонската граница. По-късно е в Косово. След конфликт със сръбското правителство за пари и със сърби от Прищина приема исляма и името Омер. В 1882 година е основен информатор и свидетел в дело пред военен съд срещу местни християни. Отличен е от султана и получава пари, за да извърши поклонническо пътуване до Мека.

Бележки 

Македонски власи
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Хора от община Битоля